Тю́нинг ( — «настройка») — термин, заимствованный из английского языка.

 Тюнинг автомобиля — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.
 Тюнинг двигателя — это доработка двигателя автомобиля или его замена более мощным, как правило, с целью увеличения его мощности и эффективности.
 Тюнинг компьютера (моддинг) — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) компьютеров и компьютерной периферии.